Amorini, sinonimo di Eroti
 Amorini, plurale di Amorino
 Paolo Amorini, canottiere italiano
 Antonio Bolognini Amorini, scrittore e storico italiano